Bauza ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Bauza (* 1978), französischer Spieleautor
 Bernabé Bauza, uruguayischer Politiker
 Edgardo Bauza (* 1958), argentinischer Fußballspieler
 Ernesto Bauza, uruguayischer Politiker
 Francisco Bauza, uruguayischer Politiker
 José Ramón Bauzá (* 1970), spanischer Politiker
 Karolis Bauža (* 1987), litauischer Judoka
 Mario Bauzá (1911–1993), Musiker des Latin Jazz
 Olivier Bauza (* 1970), französischer Comicautor
 Pedro Emilio Bauza, uruguayischer Politiker
 Pere Antoni Serra Bauzà (1928–2018), spanischer Verleger
 Ramón Bauzá, uruguayischer Bildhauer
 Raúl Bauza (* 1934), argentinischer Moderner Fünfkämpfer
 Walter Bauza (* 1939), argentinischer Sportschütze

Siehe auch:
 Bausa (Begriffsklärung)
 Bauzá